Galaxios () ist:

 Galaxios (Beiname), eine Epiklese des Apollon
 Galaxios (Bach), in der antiken Geographie ein Bach in Boiotien